Суперкубок Німеччини з футболу 1982 — 3-й неофіційний розіграш турніру. Матч відбувся 2 квітня 1983 року між чемпіоном Німеччини «Гамбургом» та володарем кубка Німеччини «Баварією».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

ФРН
1982
1982 у німецькому спорті